Байсеит () — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Бартогайского сельского округа (до 2010 года — Октябрьского сельского округа). Находится примерно в 76 км к востоку от центра города Есик на реке Чилик. Код КАТО — 194071200. Экономика основана на выращивании табака и овощей.

Население 
В 1999 году население села составляло 3412 человек (1717 мужчин и 1695 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 3635 человек (1780 мужчин и 1855 женщин).

Топографические карты

Литература

Примечания 

Населённые пункты Енбекшиказахского района